

Geografia do Brasil 
Itaúna — município do estado de Minas Gerais
Rio Itaúnas — rio do estado de Espírito Santo
Rio Itaúna (Paraná) — rio do estado do Paraná
Itaúna (Saquarema) — praia de Saquarema
Itaúna — bairro do município de São Gonçalo, estado do Rio de Janeiro
Itaúna do Sul — município do Paraná

Desambiguações de topônimos